<noinclude>

Див. 
 

Марія Аніканова: 
 Аніканова Марія Вікторівна (. 1973) — російська актриса драматичного театру і кіно. Заслужена артистка Російської Федерації (2014 року).
 Аніканова Марія Михайлівна (1916-2005) — радянська ковзанярка, тренер. Призер чемпіонату світу 1952 року народження, багаторазовий призер чемпіонатів СРСР. Заслужений майстер спорту СРСР, Заслужений тренер РРФСР.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок